Монтерей Оупън 2014 е 6-ото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Монтерей, Мексико от 31 март до 6 април 2014 г.

Сингъл 
Анастасия Павлюченкова е шампионката от Монтерей Оупън 2013, но тя решава да не участва през 2014 г.

Ана Иванович печели своята втора титла за 2014 г., отстранявайки сънародничката си Йована Якшич във финала с 6 – 2, 6 – 1.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Тимеа Бабош и Кимико Дате-Крум са шампионките от Монтерей Оупън 2013, но решават да не играят заедно през 2014 г. Бабош си партнира с Олга Говорцова, а Дате-Крум – с Каролина Плишкова. Двата тима трябваше да се срещнат в полуфиналите, но Дате-Крум се оттегля преди началото на мача заради травма в десния крак.

Дария Юрак и Меган Мултон-Леви печелят титлата, отстранявайки Бабош и Говорцова във финала със 7 – 6(7 – 5), 3 – 6, [11 – 9].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Монтерей Оупън